Eddie – maskotka brytyjskiego zespołu heavymetalowego Iron Maiden zaprojektowana przez Dereka Riggsa.
 Eddie – amerykański film z 1996 roku w reżyserii Steve’a Rasha
 Eddie – anglojęzyczne zdrobnienie od imienia Edward
 Eddie – nagroda Stowarzyszenie Amerykańskich Montażystów Filmowych